Села:
 Скорики — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Скорики — Харківська область, Золочівський район